Borgmestergården kan henvise til flere artikler:
 Borgmestergården (Nyborg) − bymuseet Borgmestergården i Nyborg, der ligger i Mads Lerches Gård
 Borgmestergården (Den Gamle By) − Borgmestergården i Den Gamle By i Aarhus